200 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXIV Igrzysk Olimpijskich w Seulu. Eliminacje miały miejsce 20 września, a finały 21 września 1988 roku.

Reprezentantka NRD Heike Friedrich zdobyła złoty medal, ustanawiając nowy rekord olimpijski (1:57,65). Srebrny medal wywalczyła Kostarykanka Silvia Poll (1:58,67). Na najniższym stopniu podium stanęła Manuela Stellmach (1:59,01) z NRD.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje 
Najszybsze osiem zawodniczek zakwalifikowało się do finału A (Q), a kolejne osiem do finału B (q).

Finały

Finał B

Finał A

Przypisy 

Pływanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988